Křemelná steht für:

 Křemelná (Fluss), ein Fluss in Tschechien
 Křemelná (Berg), ein Berg in Tschechien